Dans certains pays organisés sous forme de fédération, le district fédéral désigne une entité territoriale autonome bénéficiant d'un statut particulier par rapport aux autres unités administratives de la fédération (États ou provinces) :
 au Brésil, le District Fédéral qui contient la ville de Brasilia, la capitale fédérale ;
 au Brésil, le  de 1891 à 1960, dont le territoire correspond à celui de l'actuelle municipalité de Rio de Janeiro ;
 aux États-Unis, le District de Columbia qui contient la ville de Washington, la capitale fédérale ;
 en Malaisie, l'expression « territoire fédéral », en malais , désigne l'ensemble des 3 territoires gouvernés directement par le gouvernement fédéral, à savoir Kuala Lumpur, Putrajaya et Labuan ;
 le District Fédéral (Distrito Federal en espagnol), la ville Mexico (Mexico, D.F., cependant cette appellation a disparu en 2016 par un décret) ;
 le District Capitale pour le Venezuela.

Fédération de Russie 
En Russie, les  sujets fédéraux sont regroupés dans huit okrougs fédéraux (OF), ou districts fédéraux :
 District fédéral central ;
 District fédéral de l'Oural ;
 District fédéral sibérien ;
 District fédéral du Sud ;
 District fédéral du Nord-Ouest ;
 District fédéral extrême-oriental ;
 District fédéral de la Volga.

de:Hauptstadtdistrikt